Júlio Braga (antropólogo)
 Júlio Braga (ator)
 Júlio Braga (pianista)

Ver também 

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos